Jon kan henvise til flere artikler:

 Ion (kemi) – inden for fysik og kemi en ladet partikel som også kan staves jon
 Jon (drengenavn) – et drengenavn
 Jon Nørgaard – en dansk sanger, der vandt Popstars på TV 2
 Lil Jon – en amerikansk hip hopper og producer
 Jon Stewart – studievært på Comedy Centrals The Daily Show
 Munken Jon – en irsk missionær på Bornholm, som har lagt navn til klippeformationen Jons Kapel